Seznam divizij z zaporedno številko 49.

Seznam 
 Pehotne
 49. (zahodnoridinška) divizija (Združeno kraljestvo)
 49. ljudskogrenadirska divizija (Wehrmacht)
 49. pehotna divizija (ZDA)
 49. gardna strelska divizija (ZSSR)

 Oklepne
 49. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi